Tatiana Silva Braga Tavares é uma modelo Belga de origem Cabo Verdiana que foi eleita Miss Bélgica em 2005.

Biografia 
Tatiana nasceu, em Uccle, território de Bruxelas a 5 de Fevereiro de 1985. Devido à sua origem familiar e ao facto de ter crescido num país multilíngue, Tatiana fala fluentemente Francês, Neerlandês, Português e Inglês. Trabalha presentemente como apresentadora de meteorologia.

Miss Bélgica